Boxted – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Boxted – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)

Zobacz też
 Boxted Cross